La Belle et le Sauvage est un téléfilm français réalisé par Bertrand Arthuys diffusé en 2007.

Fiche technique
 Réalisateur : Bertrand Arthuys
 Scénario : Natalie Carter
 Musique : René-Marc Bini
 Durée : 90 minutes.
 Date de diffusion :

Synopsis
Dans sa ferme isolée des collines du Luberon, Louis Riquet, la cinquantaine taciturne, mène une vie parfaitement solitaire auprès de son âne Vincent. Autrefois pédopsychiatre reconnu, il a choisi voici quinze ans de se retirer du monde. Il passe depuis le plus clair de son temps à parcourir à pied sa magnifique campagne, observant le comportement des sangliers, qui exercent sur lui une grande fascination. Seule concession au monde des humains, Louis se rend parfois à l'épicerie-bar du village pour y faire ses emplettes. Mais une simple discussion de bistrot peut lui occasionner des crises d'angoisse ou de tétanie. Riquet n'a qu'un ami, Berthelot, chasseur de son état. Avec lui, il partage chaque mardi l'un des plaisirs de son existence : la dégustation de grands crus. Aussi, lorsqu'une drôle de fille au parler étrange se présente chez Louis, le grand solitaire se met-il en colère. D'autant qu'elle lui offre ses services de femme de ménage et de cuisinière en réponse à une annonce qu'il n'a jamais passée...

Distribution
 Didier Bezace : Louis Riquet 
 Maria de Medeiros : Alice / Elsa 
 Lionel Abelanski : Berthelot 
 Jacques Spiesser : le commissaire Perrault 
 François Caron : le patron du café 
 Daniel San Pedro : Jean 
 Jean-Jérôme Esposito : l'inspecteur Lecomte 
 Thierry Nenez : le facteur 
 Christian Ameri : Pratz 

Téléfilm français des années 2000
Téléfilm diffusé en 2007